Anzano puede referirse a:
 Anzano del Parco, localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía.
 Anzano di Puglia, localidad y comune italiana de la provincia de Foggia, región de Apulia.